Колонна — римський рід.

Топонім 

 Колонна — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, метрополійне місто Рим-Столиця.
 Колонна — III район Рима.
 Колонна — село, Хвастовицький район, Калузька область, Росія.

Персоналії 

 Александер Колонна-Валевський (4 травня 1810 — 27 вересня 1868) — французький політик і дипломат, граф, а з 1866 — князь.
 Домінік Колонна (нар. 4 вересня 1928) — французький футболіст, грав на позиції воротаря.
 Катрін Колонна (нар. 16 квітня 1956) — французька дипломатка та політична діячка. Міністр Європи та закордонних справ з 20 травня 2022 року в уряді Елізабет Борн.
 Маркантоніо II Колонна (26 лютого 1535 — 1 серпня 1584) — державний та військовий діяч королівства Іспанії.
 Фабріціо Колонна (бл. 1450 — 18 березня 1520) — італійський військовий діяч на службі Французького та Неаполітанського королівств.

Див. також 
 Колона (значення)
 Кастель-Колонна